При́городна сільська адміністрація (, ) — адміністративна одиниця у складі Житікаринського району Костанайської області Казахстану. Адміністративний центр та єдиний населений пункт — село Пригородне.

Населення — 3028 осіб (2009; 2158 в 1999).

Пригородний сільський округ утворений 2005 року шляхом перетворення з Пригородної селищної адміністрації. Село Шортанди було ліквідоване 2007 року. Тоді ж сільський округ був перетворений в сільську адміністрацію.

Примітки 

Сільські адміністрації Житікаринського району